Gida kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Alexándreia, kommunhuvudort, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías,

Kroatien 

 Otočić Gira, ö, Zadars län, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar